kompetencia, pszichológiai fogalom, készségek és képességek általában véve
 kompetencia, pedagógiai fogalom, készségek és képességek pedagógiai kontextusban
 kompetencia, nyelvtudományi fogalom
 kompetencia, biológiai fogalom, a sejteknek az a képessége, hogy a sejteken kívül rendelkezésre álló DNS-t magába felvegye
 kompetencia, szervezési fogalom, a hivatalok és bíróságok illetékessége